

Брожець — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Брожець — село в гміні Вальце Крапковицького повіту Опольського воєводства